Singida (regio), een regio van Tanzania
 Singida (stad), de hoofdplaats van deze regio